

Prénom 

 Ching Li (1945-2017), actrice taïwanaise ;
 Ching Miao, acteur chinois ;
 Ching Siu-tung (né en 1953), réalisateur et chorégraphe hong-kongais ;
 Ching Tsai Loo (1880-1957), marchand d'art chinois.

Patronyme 

 Brian Ching (né en 1978), footballeur américain ;
 Chelsea Ching, chanteuse américaine ;
Tamara Ching (née en 1949), militante trans, américaine.

Musique 
 Ching, instrument de musique asiatique.

Culture

Cinéma 
 Ching-Ching, film américain sorti en 1936.